Brachyceridae är en familj av skalbaggar. Brachyceridae ingår i överfamiljen Curculionoidea, ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Brachyceridae 1281 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Brachyceridae